Tellechea ist der Familienname folgender Personen:

 Emiliano Tellechea (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Gilberto Tellechea (* 1885), uruguayischer Fechter
 Horacio Tellechea, Fußballspieler
 Martin Legarra Tellechea, spanischer Geistlicher, Bischof in Panama
 Matías Tellechea (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Raphaël Tellechea (1930–2008), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Telletxea